Nederlandse Televisie Stichting, overgegaan in de NOS
 Nederlandse Transplantatie Stichting, een stichting ter bevordering van orgaan- en weefseldonaties
 Nationaal tariefsysteem, een andere naam voor nationale vervoerbewijzen uit het openbaar vervoer
 Nationaal Turn Systeem, het door de KNGU gehanteerde systeem van oefenstof voor turnen dames en turnen heren
 Nederlandse Triage Standaard, het eerste transmurale medische urgentiebepalende systeem in de wereld
 Nationale trainingselectie shorttrack, Nederlandse trainingsgroep voor shorttrackschaatsen